Мейстріліга 2005 — 15-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона вперше здобув ТВМК.

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Флора взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як фіналіст Кубку Естонії 2005—2006

Позначення:

Результати

1-18 тури

19-36 тури

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|13/19 листопада 2005

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Мейстріліга на soccerway 
 Мейстріліга на rsssf  

2005
Естонія